Световната купа по волейбол за жени през 2019 година е 13 издание на международното състезание. Турнирът ще се проведе в Япония от 14 до 29 септември 2019. Япония е домакин за 12 пореден път от 13 проведени състезания в периода 1973-2019 година (1973 домакин е Уругвай).

Квалификации

Класирани отбори

Място на провеждане

Формат 
Системата на състезанието е във формат всеки срещу всеки.

Отборите са разделени на две групи с по 6 отбора всяка. В първи кръг биват изиграни 30 мача за 5 дни, като всеки отбор играе срещу всеки от своята група. Във втори и трети кръг биват изиграни 36 мача за 6 дни, като всеки отбор играе срещу всеки от другата група.

Резултати 

|}

Първи кръг

Група A – Йокохама 
|}

Група Б – Хамамацу 
|}

Втори кръг

Група А – Сапоро 
|}

Група Б – Тояма 
|}

Трети кръг

Група А – Осака 
|}

Група Б – Oсака 
|}

Финално класиране 

Световна купа по волейбол